Курортная газета (Сочи) — ежедневная газета, выходящая в Сочи.

 Курортная газета (Ялта) — ежедневная газета, выходившая в Ялте, основана 6 июля 1934 года как Орган Ялтинского горкома ВКП(б) и Ялтинского городского совета народных депутатов, ныне Крымская газета, Симферополь.

 Российская курортная газета — издается Санаторно-курортным объединением ФНПР «Профкурорт» с 1999 года.